Marsilly est le nom de différentes communes françaises.
 Marsilly, commune française de la Charente-Maritime (17)
 Marsilly, commune française de la Moselle (57)